Saby est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :

 Julien Saby (1902-1992), joueur de rugby à XV ;
 Bernard Saby (1925-1975), peintre ;
 Henri Saby (né en 1933), homme politique ;
 Bruno Saby (né en 1949), pilote de rallye ;
 Pierre Saby (né en 1983), joueur de rugby à XV.